Kozma Mihály (1723–1798) unitárius lelkész, egyháztörténész
Kozma Mihály (1940) gépészmérnök
Kozma Mihály (1949) labdarúgó
Kozma Mihály (1956) magyar futsal szövetségi kapitány
Kozma Mihály tanár, szakíró